Trevo puede referirse a:

El nombre común de la planta Dasyphyllum diacanthoides.
El nombre común de la planta Trifolium pratense.